Tlingit bezeichnet
 das nordamerikanische Volk der Tlingit: Tlingit (Volk)
 ihre Sprache: Tlingit (Sprache)